Сан Роке де Монтес има више значења:

 Сан Роке де Монтес (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Роке де Монтес, Гранха Фуентес (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Роке де Монтес, Ла Преса (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Роке де Монтес, Сан Педро (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику